«The Blues Are Still Blue» — второй сингл с альбома «The Life Pursuit» шотландской инди-поп-группы Belle & Sebastian. Этот сингл был выпущен 3 апреля 2006 года посредством независимого лейбла «Rough Trade Records» и занял 25 место в хит-параде Великобритании.

Список композиций 
Авторы музыки и слов всех песен — Belle & Sebastian (за исключением ирландской народной песни «Whiskey in the Jar»).

CD 
 «The Blues Are Still Blue» – 4:08
 «The Life Pursuit» – 4:34
 «Mr. Richard» – 2:35

EP 
 «The Blues Are Still Blue» – 4:09
 «Whiskey in the Jar» – 4:44

DVD 
 «The Blues Are Still Blue» (video)
 «Roy Walker» (live at The Botanics)

The Blues are Still Blue (Australian 2006 Tour EP) 
 «The Blues are Still Blue» (From the UK ‘The Blues Are Still Blue’ single)
 «I Took a Long Hard Look» (From the UK ‘Funny Little Frog’ maxi CDS)
 «The Life Pursuit» (From the UK ‘The Blues Are Still Blue’ maxi CDS)
 «Whiskey in the Jar» (From the UK ‘The Blues Are Still Blue’ 7”)
 «Funny Little Frog» (From the UK ‘Funny Little Frog’ single)
 «Meat and Potatoes» (From the UK ‘Funny Little Frog’ maxi CDS)
 «Mr Richard» (From the UK ‘The Blues Are Still Blue’ maxi CDS)
 «The Eighth Station of the Cross Kebab House» (From the UK ‘Funny Little Frog’ maxi CDS)

Ссылки 
 «The Blues are Still Blue» на официальном сайте Belle & Sebastian 
 

Синглы Belle & Sebastian
Синглы Rough Trade Records